Techniek
 Plasticiteitsleer, tak van de materiaalkunde die de plastische vervorming van vaste lichamen onder invloed van krachten bestudeert
 Plasticiteit, de daarbij horende materiaaleigenschap 
 Plasticiteitsindex, term uit de grondmechanica en bouwkunde

Biologie en geneeskunde
 Fenotypische plasticiteit, de mogelijkheid van een organisme om zijn fenotype te veranderen in respons op milieuvariabelen
 Synaptische plasticiteit in de neurofysiologie
 Neurale plasticiteit in de neurofysiologie en psychologie

Kunst en cultuur
 Plastiek (beeldhouwkunst), beeldende kunstvorm door middel van gieten of boetseren
 Plasticisme, een stijl van uitbeelden binnen de hedendaagse kunst

Zie ook
 Conformisme